Лундквист () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Лундквист, Адам (род. 1994) — шведский футболист.
 Лундквист, Аня (род. 1971) — шведская актриса театра и кино.
 Лундквист, Артур (1906—1991) — шведский поэт и писатель.
 Лундквист, Кристофер (род. 1970) — шведский музыкант и продюсер.
 Лундквист, Курт (1925—2011) — шведский легкоатлет.
 Лундквист, Мария (род. 1963) — шведская актриса театра и кино.
 Лундквист, Оке (1913—2000) — шведский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ.
 Лундквист, Рамон (род. 1997) — шведский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Лундквист, Стиг (1925—2000) — шведский физик.
 Лундквист, Фредрик (род. 1976) — шведский футболист.
 Лундквист, Ханна (род. 1992) — шведская хоккеистка
 Лундквист, Хенрик (род. 1982) — шведский хоккеист, вратарь.
 Лундквист, Эрик (1908—1963) — шведский легкоатлет, олимпийский чемпион в метании копья.
 Лундквист, Юэль (род. 1982) — шведский хоккеист, брат Хенрика Лундквиста.

См. также 
 Число Лундквиста